Бйорн Борг успішно захистив свій титул, перемігши у фінали Гільєрмо Віласа з рахунком 6–2, 6–3, 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1975 О Френч Open Men's Singles draw 

1975 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу